Retro Active — перша збірка англійської групи Def Leppard, яка була випущена 5 жовтня 1993 року.

Композиції 
 Desert Song – 5:19
 Fractured Love – 5:08
 Action – 3:41
 Two Steps Behind – 4:16
 She's Too Tough – 3:41
 Miss You in a Heartbeat – 4:04
 Only After Dark – 3:52
 Ride into The Sun – 3:12
 From the Inside – 4:13
 Ring of Fire – 4:42
 I Wanna Be Your Hero – 4:29
 Miss You in a Heartbeat – 4:58
 Two Steps Behind – 4:29
 Miss You in a Heartbeat – 4:09

Джерела 
 Retro Active  allmusic
 Retro Active  last.fm

Альбоми Def Leppard